Brandon Svendsen (né le  à Maplewood, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quelques saisons au niveau universitaire, il devient joueur professionnel en 2009-2010. Jusqu'en 2013, il joue avec des clubs de l'ECHL et de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Jets de Fargo-Moorhead ||NAHL ||46 ||18 ||17 ||35 ||59 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 ||RoughRiders de Cedar Rapids ||USHL ||60 ||19 ||26 ||45 ||27 ||11 ||4 ||4 ||8 ||2
|-
|2005-2006 ||Falcons de Bowling Green ||NCAA ||38 ||10 ||9 ||19 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Falcons de Bowling Green ||NCAA ||35 ||6 ||8 ||14 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Falcons de Bowling Green ||NCAA ||37 ||4 ||9 ||13 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Falcons de Bowling Green ||NCAA ||38 ||12 ||18 ||30 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Steelheads de l'Idaho ||ECHL ||11 ||4 ||15 ||19 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||5 ||3 ||1 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Senators de Binghamton ||LAH ||71 ||7 ||13 ||20 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Wings de Kalamazoo ||ECHL ||10 ||7 ||6 ||16 ||0 ||19 ||5 ||7 ||12 ||12
|-
|2010-2011 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||61 ||7 ||9 ||16 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo ||ECHL ||28 ||13 ||22 ||35 ||22 ||- ||- || -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Senators de Binghamton ||LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| IceHogs de Rockford ||LAH ||39 ||4 ||10 ||14 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || IceHogs de Rockford ||LAH || 40|| 6|| 6|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Walleye de Toledo || ECHL || 4|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Naissance dans le comté de Ramsey (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Falcons de Bowling Green
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Walleye de Toledo
Attaquant de hockey sur glace